Andor – amerykański serial telewizyjny, osadzony w świecie Gwiezdnych wojen
 Andor – węgierskie imię męskie
 Andor Technology – brytyjskie przedsiębiorstwo
 Andor – fikcyjne państwo ze świata Koła Czasu
 Cassian Andor – postać fikcyjna ze świata Gwiezdnych wojen

Ludzie o imieniu Andor 
 Andor Gomme (1930–2008) – brytyjski historyk, autor książek
 Andor Jaross (1896–1946) – węgierski i czechosłowacki polityk nazistowski
 André Kertész, wł. Andor Kertész (1894–1985) – węgierski fotograf i dziennikarz
 Andor Lilienthal (1911–2010) – węgierski i radziecki szachista
 Andor Toth (1925–2006) – amerykański skrzypek
 Andor Toth Jr. (1948–2002) – amerykański wiolonczelista